Открытый чемпионат Эшторила 2015 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося с 2015 года в португальском городе Кашкайш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 27 апреля по 3 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Карлос Берлок
 в парном разряде —  Сантьяго Гонсалес и  Скотт Липски

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Фелисиано Лопес (№ 12 в мире на тот момент). Испанец проиграл уже в первом своём матче на турнире в рамках второго раунда представителю Нидерландов Робину Хасе. Прошлогодний чемпион Карлос Берлок не защищал свой титул. В итоге в финале победу на турнире разыграли пятый номер посева Ришар Гаске и седьмой сеянный Ник Кирьос. Более удачливым в этой встрече оказался Гаске, который стал первым представителем Франции, победившим в мужских соревнованиях местного турнира.

В парном разряде прошлогодние чемпионы Сантьяго Гонсалес / Скотт Липски не защищали свой титул, однако Липски принял участие в турнире в качестве второго номера посева совместно с Третом Конрадом Хьюи. Их паре удалось стать победителями турнира. В финале они обыграли первых сеянных Марка Лопеса и Давида Марреро. Для Липски это победа стала уже 4-й на турнире (до этого в 2009 с Эриком Бутораком и 2013-14 годах с Сантьяго Гонсалесом). По количеству побед американский спортсмен стал единоличным рекордсменом турнира во всех разрядах.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ришар Гаске обыграл  Ника Кирьоса со счётом 6-3, 6-2.
 Гаске выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кирьос сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Скотт Липски /  Трет Конрад Хьюи обыграли  Марка Лопеса /  Давида Марреро со счётом 6-1, 6-4.
 Липски выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хьюи выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 Мировой тур ATP 2015 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Португалия
Теннис
Апрель 2015 года
Май 2015 года
2015